Györkös István
 Györkös István (1949) agrármérnök
Győrkös István
 Győrkös István (1940) szélsőjobboldali, hungarista politikus